Lyngb. kan som auktorsförkortning betyda:

 Hansen Christian Lyngbye
 Hans en Christian Lyngbye

Robotskapade auktorsförkortningar